

Geografia 
Lago Blu (in francese, Lac Bleu), lago situato nel comune di Valtournenche, in Valle d'Aosta
Lago Blu (in francese, Lac Bleu), lago situato nel comune di Ayas, in Valle d'Aosta
Lago Blu (in inglese, Blue Lake), lago situato in Australia

Musica 
 Lago blu – singolo discografico di Cmqmartina del 2019